Vamana bezeichnet:

 Vamana, die fünfte Avatara von Vishnu
 einen der Weltelefanten, siehe Diggajas
 Vamana (Grammatiker), einen der Verfasser des Kasikavritti, einer Grammatik des Sanskrit aus dem 7. Jahrhundert